DVV-Pokal 2021/2022 spelades mellan 23 oktober 2021 och 20 mars 2022 och var den 32:a upplagan av tävlingen. I turneringen deltog 20 lag och Allianz MTV Stuttgart vann för fjärde gången genom att besegra Dresdner SC i finalen.. Tävlingen spelades i cupformat där varje möte avgjordes genom en direkt avgörande match.

Deltagande lag

Turneringen

Spelschema

Resultat

Första omgången

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Noter 

Sportåret 2021
Sportåret 2022
 2021-2022
Volleybollsäsongen 2021/2022